Многобуго́рчатые, или мультитуберкуляты , — отряд вымерших млекопитающих из подкласса аллотериев (Allotheria). Название происходит от формы коренных зубов, на которых были расположены многочисленные бугорки. Внешне похожи на грызунов. Были распространены только в Северном полушарии на материке Лавразия.

Возникли в конце триасового периода и вымерли к олигоцену (208,5—33,9 млн лет назад), просуществовав почти 175 млн лет.

Описание 
Известно более 200 видов, чьи размеры варьировали от размеров мыши до размеров бобра. Эти виды занимали разнообразные экологические ниши: от обитателей нор до белкоподобных жителей древесных крон и тушканчикообразных бипедальных прыгунов. Включить в свой рацион растения многобугорчатые смогли благодаря особенностям строения нижней челюсти, выявленным у вида Jeholbaatar kielanae из семейства  — палинальное (переднезаднее) направление жевательного движения челюстей (вперёд и назад, а не вверх и вниз). Хорошо сохранившиеся полностью отделённые от нижней челюсти слуховые косточки Jeholbaatar kielanae позволили сравнить их строение со слуховыми косточками ранних млекопитающих и выявить у многобугорчатых переходную стадию эволюции челюстной кости и уха.

Систематика 
Многобугорчатых обычно помещают в древе млекопитающих как краун-группу (или кроновую группу) за пределами каждой из двух основных групп живых млекопитающих: териев (включающей плацентарных и сумчатых) и однопроходных, но ближе к териям, чем к однопроходным.

Классификация 

Список основан на комбинации данных из Филогенетического архива Микко и  Paleofile.com.

Подотряд †Plagiaulacida Simpson 1925
 Род ?†Argillomys Cifelli, Gordon & Lipka 2013
 Род ?†Janumys Eaton & Cifelli 2001
 Надсемейство †Allodontoidea Marsh 1889
 Род †?Glirodon Engelmann & Callison, 2001
 Семейство †Arginbaataridae Hahn & Hahn, 1983
 Род †Arginbaatar Trofimov, 1980
 Семейство †Zofiabaataridae Bakker, 1992
 Род †Zofiabaatar Bakker & Carpenter, 1990
 Семейство †Allodontidae Marsh, 1889
 Род †Passumys Cifelli, Davis & Sames 2014
 Род †Ctenacodon Marsh, 1879
 Род †Psalodon Simpson, 1926
 Надсемейство †Paulchoffatioidea Hahn 1969 sensu Hahn & Hahn 2003
 Род ?†Mojo Hahn, LePage & Wouters 1987
 Род ?†Rugosodon Yuan et al., 2013
 Семейство †Pinheirodontidae Hahn & Hahn, 1999
 Род †Bernardodon Hahn & Hahn, 1999
 Род †Cantalera Badiola, Canudo & Cuenca-Bescos, 2008
 Род †Ecprepaulax Hahn & Hahn, 1999
 Род †Gerhardodon Kielan-Jaworowska & Ensom, 1992
 Род †Iberodon Hahn & Hahn, 1999
 Род †Lavocatia Canudo & Cuenca-Bescós, 1996
 Род †Pinheirodon Hahn & Hahn, 1999
 Семейство †Paulchoffatiidae Hahn, 1969
 Род ?†Galveodon Hahn & Hahn, 1992
 Род ?†Sunnyodon Kielan-Jaworowska & Ensom, 1992
 Подсемейство †Paulchoffatiinae Hahn, 1971
 Род †Paulchoffatia Kühne, 1961
 Род †Pseudobolodon Hahn, 1977
 Род †Henkelodon Hahn, 1987
 Род †Guimarotodon Hahn, 1969
 Род †Meketibolodon (Hahn, 1978) Hahn, 1993
 Род †Plesiochoffatia Hahn & Hahn, 1999 [Parachoffatia Hahn & Hahn 1998 non Mangold 1970]
 Род †Xenachoffatia Hahn & Hahn, 1998
 Род †Bathmochoffatia Hahn & Hahn, 1998
 Род †Kielanodon Hahn, 1987
 Род †Meketichoffatia Hahn, 1993
 Род †Renatodon Hahn, 2001
 Подсемейство †Kuehneodontinae Hahn, 1971
 Род †Kuehneodon Hahn, 1969
 Надсемейство †Plagiaulacoidea Ameghino, 1894
 Семейство †Plagiaulacidae Gill, 1872 sensu Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001 [Bolodontidae Osborn 1887] 
 Род ?†Morrisonodon Hahn & Hahn, 2004
 Род †Plagiaulax Falconer, 1857
 Род †Bolodon Owen, 1871 [Plioprion Cope, 1884]
 Семейство †Eobaataridae Kielan-Jaworowska, Dashzeveg & Trofimov, 1987
 Род †Eobaatar Kielan-Jaworowska, Dashzeveg & Trofimov, 1987
 Род †Hakusanobaatar Kusuhashi et al., 2008
 Род †Heishanobaatar Kusuhashi et al., 2010
 Род †Iberica Badiola et al., 2011
 Род †Liaobaatar Kusuhashi et al., 2009
 Род †Loxaulax Simpson, 1928 [Parendotherium Crusafont Pairó & Adrover, 1966]
 Род †Monobaatar Kielan-Jaworowska, Dashzeveg & Trofimov, 1987
 Род †Sinobaatar Hu & Wang, 2002
 Род †Tedoribaatar Kusuhashi et al., 2008
 Род †Teutonodon Martin et al., 2016
 Семейство †Albionbaataridae Kielan-Jaworowska & Ensom, 1994
 Род †Albionbaatar Kielan-Jaworowska & Ensom, 1994
 Род †Kielanobaatar Kusuhashi et al., 2010
 Род †Proalbionbaatar Hahn & Hahn, 1998
 Подотряд †Gondwanatheria McKenna 1971 [Gondwanatheroidea Krause & Bonaparte 1993]
 Семейство †Groeberiidae Patterson, 1952
 Род †Groeberia Patterson 1952
 Род †Klohnia Flynn & Wyss 1999
 Род ?†Epiklohnia Goin et al., 2010
 Род ?†Praedens Goin et al., 2010
 Семейство †Ferugliotheriidae Bonaparte, 1986
 Род †Ferugliotherium Bonaparte, 1986a [Vucetichia Bonaparte, 1990]
 Род †Trapalcotherium Rougier et al., 2008
 Семейство †Sudamericidae Scillato-Yané & Pascual, 1984 [Gondwanatheridae Bonaparte, 1986; Patagonidae Pascual & Carlini, 1987]
 Род †Greniodon Goin et al., 2012
 Род †Vintana Krause et al., 2014
 Род †Dakshina Wilson, Das Sarama & Anantharaman, 2007
 Род †Gondwanatherium Bonaparte, 1986
 Род †Sudamerica Scillato-Yané & Pascual, 1984
 Род †Lavanify Krause et al., 1997
 Род †Bharattherium Prasad et al., 2007
 Род †Patagonia Pascual & Carlini' 1987
 Подотряд †Cimolodonta  McKenna, 1975
 Род ?†Allocodon non Marsh, 1881
 Род ?†Ameribaatar Eaton & Cifelli, 2001
 Род ?†Bubodens Wilson, 1987
 Род ?†Clemensodon Krause, 1992
 Род ?†Fractinus Higgins 2003
 Род ?†Uzbekbaatar Kielan-Jaworowska & Nesov, 1992
 Род ?†Viridomys Fox 1971
 Семейство †Corriebaataridae Rich et al., 2009
 Род ?†Corriebaatar Rich et al., 2009 
 Paracimexomys group
 Род Paracimexomys Archibald, 1982
 Род Cimexomys Sloan & Van Valen, 1965
 Род †Bryceomys Eaton, 1995
 Род †Cedaromys Eaton & Cifelli, 2001
 Род †Dakotamys Eaton, 1995
 Семейство †Boffidae Hahn & Hahn, 1983 sensu Kielan-Jaworowska & Hurum 2001
 Род †Boffius Vianey-Liaud, 1979
 Семейство †Cimolomyidae Marsh, 1889 sensu Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001
 Род †Paressodon Wilson, Dechense & Anderson, 2010
 Род †Cimolomys Marsh, 1889 [?Allacodon Marsh, 1889; Selenacodon Marsh, 1889]
 Род ?†Essonodon Simpson, 1927
 Род ?†Buginbaatar Kielan-Jaworowska & Sochava, 1969
 Род ?†Meniscoessus Cope, 1882 [Dipriodon Marsh, 1889; Tripriodon Marsh, 1889 nomen dubium; Triprotodon Chure & McIntosh, 1989 nomen dubium; Selenacodon Marsh, 1889, Halodon Marsh, 1889, Oracodon Marsh, 1889]
 Семейство †Kogaionidae Rãdulescu & Samson, 1996
 Род †Kogaionon Rãdulescu & Samson, 1996
 Род †Hainina Vianey-Liaud, 1979
 Род †Barbatodon Rãdulescu & Samson, 1986
 Семейство †Eucosmodontidae Jepsen, 1940 sensu Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001 [Eucosmodontidae: Eucosmodontinae Jepsen, 1940 sensu McKenna & Bell, 1997]
 Род †Eucosmodon Matthew & Granger, 1921
 Род †Stygimys Sloan & Van Valen, 1965
 Семейство †Microcosmodontidae Holtzman & Wolberg, 1977 [Eucosmodontidae: Microcosmodontinae Holtzman & Wolberg, 1977 sensu McKenna & Bell, 1997]
 Род †PentacosmodonJepsen, 1940
 Род †Acheronodon Archibald, 1982
 Род †Microcosmodon Jepsen, 1930
 Надсемейство †Ptilodontoidea Cope, 1887 sensu McKenna & Bell, 1997 e Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001
 Семейство †Cimolodontidae Marsh, 1889 sensu Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001
 Род †Liotomus Lemoine, 1882 [Neoctenacodon Lemoine 1891] 
 Род †Yubaatar Xu et al., 2015
 Род †Anconodon Jepsen, 1940
 Род †Cimolodon Marsh, 1889 [Nanomys Marsh, 1889, Nanomyops Marsh, 1892]
 Семейство Incertae sedis
 Род Neoliotomus Jepsen, 1930
 Семейство †Neoplagiaulacidae Ameghino, 1890 [Ptilodontidae: Neoplagiaulacinae Ameghino, 1890 sensu McKenna & Bell, 1997]
 Род †Mesodma Jepsen, 1940
 Род Ectypodus Matthew & Cranger, 1921 [Charlesmooria Kühne, 1969 ]
 Род †Mimetodon Jepsen, 1940
 Род †Neoplagiaulax Lemoine, 1882
 Род †Parectypodus Jepsen, 1930
 Род †Cernaysia Vianey-Liaud, 1986
 Род †Krauseia Vianey-Liaud, 1986
 Род †XyronomysRigby, 1980
 Род †Xanclomys Rigby, 1980
 Род †Mesodmops Tong & Wang, 1994
 Семейство †Ptilodontidae Cope, 1887 [Ptilodontidae: Ptilodontinae Cope, 1887 sensu McKenna & Bell, 1997]
 Род †Kimbetohia Simpson, 1936
 Род †Ptilodus Cope, 1881 [Chirox Cope, 1884]
 Род †Baiotomeus Krause, 1987
 Род †Prochetodon Jepsen, 1940
 Надсемейство †Taeniolabidoidea Granger & Simpson, 1929 sensu Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001
 Род †Prionessus Matthew & Granger, 1925
 Семейство †Lambdopsalidae
 Род †Lambdopsalis Chow & Qi, 1978
 Род †Sphenopsalis Matthew, Granger & Simpson, 1928
 Семейство †Taeniolabididae Granger & Simpson, 1929
 Род †Taeniolabis Cope, 1882
 Род †Kimbetopsalis
 Надсемейство †Djadochtatherioidea Kielan-Jaworowska & Hurum, 1997 sensu Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001[Djadochtatheria Kielan-Jaworowska & Hurum, 1997]
 Род? †Bulganbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
 Род †Nemegtbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
 Семейство †Chulsanbaataridae Kielan-Jaworowska, 1974
 Род †Chulsanbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
 Семейство †Sloanbaataridae Kielan-Jaworowska, 1974
 Род †Kamptobaatar Kielan-Jaworowska, 1970
 Род †Nessovbaatar Kielan-Jaworowska & Hurum, 1997
 Род †Sloanbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
 Семейство †Djadochtatheriidae Kielan-Jaworowska $ Hurum, 1997
 Род †Djadochtatherium Simpson, 1925
 Род †Catopsbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
 Род †Tombaatar Kielan-Jaworowska, 1974
 Род †Kryptobaatar Kielan-Jaworowska, 1970 [Gobibaatar Kielan-Jaworowska, 1970, Tugrigbaatar Kielan-Jaworowska & Dashzeveg, 1978]

Альтернативная классификация 
Кладограмма подчинённых таксонов до семейств включительно приведена по данным сайта Paleobiology Database на апрель 2020 года:

См. также 

 Baidabatyr
 Bolodon
 Kryptobaatar
 Ptilodus
 Taeniolabis

Примечания

Литература 
 Butler P. M. & Hooker J. J., 2005: New teeth of allotherian mammals from the English Bathonian, including the earliest multituberculates. Acta Palaeontologica Polonica: Vol. 50. Documento pdf 
 Hahn G. & Hahn R., 2003: New multituberculate teeth from the Early Cretaceous of Marocco. Acta Palaeontologica Polonica: Vol. 48.
 Kielan-Jaworowska Z., Cifelli R. L. & Luo Z.-X., 2004: Mammals from the Age of Dinosaurs – origins, evolution, and structure. Columbia University Press, New York, 2004.
 McKenna M. C. & Bell S. K., (eds.) 1997: Classification of mammals – above the species level. Columbia University Press, New York, 1997.
 Kielan-Jaworowska Z. and Hurum J. H. (2001), «Phylogeny and Systematics of multituberculate mammals». Paleontology 44, p. 389—429.

Ссылки 
 Introduction.

 
†
Таксоны, описанные Эдвардом Копом